Dan Woodley (né le  à Oklahoma City, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie
Woodley est sélectionné à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1986 par les Canucks de Vancouver. Il fait ses débuts professionnels en 1987, marquant 66 points en 69 matches dans la Ligue internationale de hockey ainsi que deux buts en cinq matchs avec les Canucks dans la LNH. Il remporte le trophée McKenzie du joueur américain recrue de la LIH.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal contre José Charbonneau. Libre de tout contrat, il rejoint l'ECHL où il joue quatre saisons avant de prendre sa retraite professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984|| Buckaroos de Summerland || BCJHL|| 54|| 17|| 34|| 51|| 111|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1984-1985|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 63|| 21|| 36|| 57|| 108|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1985-1986|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 62|| 45|| 47|| 92|| 100|| 12|| 0|| 8|| 8|| 31
|-
| 1986 || Winter Hawks de Portland || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || 3|| 0|| 2|| 2|| 15
|-
| 1986-1987|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 47|| 30|| 50|| 80|| 81|| 19|| 19|| 17|| 36|| 52
|-
| 1987-1988|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 5|| 2|| 0|| 2|| 17|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Spirits de Flint || LIH|| 69|| 29|| 37|| 66|| 104|| 9|| 1|| 3|| 4|| 26
|-
| 1988-1989|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 30|| 9|| 12|| 21|| 48|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 30|| 9|| 16|| 25|| 69|| 4|| 1|| 6|| 7|| 5
|-
| 1989-1990|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 65|| 18|| 40|| 58|| 144|| 10|| 1|| 6|| 7|| 58
|-
| 1990-1991|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Blades de Kansas City || LIH|| 20|| 6|| 4|| 10|| 30|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Choppers d'Albany || LIH|| 31|| 8|| 17|| 25|| 36|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Thunderbirds de Winston-Salem || ECHL|| 57|| 24|| 42|| 66|| 102|| 5|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 1992-1993|| Generals de Flint || ColHL || 39|| 20|| 36|| 56|| 112|| 6|| 4|| 7|| 11|| 21
|-
| 1993-1994|| Fury de Muskegon || ColHL|| 58|| 43|| 58|| 101|| 217|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Fury de Muskegon|| ColHL|| 43|| 25|| 26|| 51|| 87|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Saginaw Wheels|| ColHL|| 11|| 11|| 4|| 15|| 18|| 2|| 1|| 1|| 2|| 24

Références 

Naissance en décembre 1967
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Spirits de Flint
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Choppers d'Albany
Joueur des Thunderbirds de Winston-Salem
Gagnant du trophée Ken-McKenzie
Attaquant de hockey sur glace